

Miejsca 
 Argo – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson, w Stanach Zjednoczonych
 Argo – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brookings, w Stanach Zjednoczonych
 Argo – opuszczone miasto w stanie Georgia, w Stanach Zjednoczonych

Inne 
 Argo – w mitologii greckiej okręt Argonautów
 Argo – były gwiazdozbiór nieba południowego
 Argo – system sond oceanograficznych
 Argo Döderlein, 1883 – synonim rodzaju ryb Taractichthys
 Argo – wahadłowiec transportowy uniwersum Star Treka
 Argo –  polska spółka specjalizująca się w produkcji słodyczy, w Łańcucie
 Argo – nazwa okrętów

Zobacz też 
 Argo Golberg – estoński lekkoatleta
 karzeł Argo – galaktyka karłowata w gwiazdozbiorze Kila
 Operacja Argo – amerykański film
 okręty podwodne typu Argo – typ okrętów podwodnych
 RV „Argo” – nazwa okrętów US Navy
 Argos – strona ujednoznaczniająca
 Argus – strona ujednoznaczniająca